Polska
 Aleja Stalina w Warszawie – Aleje Ujazdowskie w Warszawie
 Ulica Marszałka Józefa Stalina we Wrocławiu – obecnie ulica Jedności Narodowej we Wrocławiu
 Ulica Generalissimusa Stalina w Bydgoszczy – obecnie ulica Jagiellońska w Bydgoszczy
 Ulica Generalissimusa Stalina w Sopocie – obecnie aleja Niepodległości w Sopocie
 Ulica Józefa Stalina w Ursusie – obecnie ulica Bohaterów Warszawy w Warszawie
 Aleja Stalina w Grudziądzu – obecnie aleja 23 stycznia w Grudziądzu
 Aleja Stalina w Toruniu – obecnie ulica Bydgoska w Toruniu

NRD
 Stalinallee w Berlinie – obecnie Karl-Marx-Allee w Berlinie
Węgry
 Sztálin út (ulica Stalina) – obecnie Andrássy út w Budapeszcie
Wielka Brytania
 Stalin Road w Colchesterze
Stalin Avenue w Chatham

Przypisy